Монлерас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 32,84 км². Население — 275 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Соседние муниципалитеты 
 Сардон-де-лос-Фрайлес
 Вильясеко-де-лос-Рейес

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Монлераса  на исп. языке

Муниципалитеты Саламанки